Села:
 Барвінівка — Запорізька область, Василівський район
 Барвінівка — Запорізька область, Запорізький район
 Барвінівка — Кіровоградська область, Кропивницький район

Див. також 
 Барвинівка